Uhornyky (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Uhornyky (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Stadtkreis Iwano-Frankiwsk
 Uhornyky (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja